Anders Magnusson kan syfta på:

Anders Magnusson i Lervik (1832–1914), politiker
Anders Magnusson i Salsta (1842–1927), politiker
Anders Magnusson (brottare) (född 1968), deltagare i lättvikt i den grekisk-romerska klassen vid OS 1996
Anders Magnusson (konstnär)